Віола — муніципалітет в Італії, у регіоні П'ємонт, провінція Кунео.
 Віола — рід квіткових рослин родини фіалкових.
 Віола — загальна назва струнних смичкових інструментів, поширених у середні віки в романських країнах.
 Віола — скорочена назва жіночого імені Віолетта.
 Система Віоли — Джонса виявляння об'єктів

Прізвище 

Віола () — італійське прізвище:

 Джованні Віола (1926 — 2008) — італійський футболіст, воротар.
 Йозеф Віола (1896 — 1949) — угорський футболіст (півзахисник) і футбольний тренер, виступав в Італії.
 Роберто Едуардо Віола (1924 — 1994) — аргентинський військовик, де-факто займав президент Аргентини.
 Франка Віола (1947) — італійська жінка, відома боротьбою за емансипацію жінок.

Див. також 
 Вайола () — англомовний топонім.

Італійські прізвища